John Grant – (1891-1955), sceneggiatore, ha scritto per Gianni e Pinotto
John Grant – (nato nel 1891), giocatore di calcio inglese
John Grant – (nato 1931), giocatore di calcio scozzese
John Grant – (nato nel 1981), giocatore di calcio inglese
John Grant – (nato nel 1933), scrittore britannico che scrive sotto il nome di Jonathan Gash, meglio noto per la serie Lovejoy
John Grant – (1949-2020), vero nome dello scrittore di fantascienza e fantasy scozzese Paul Le Page Barnett
John Grant – solista e precedentemente voce degli Czars